Partito Democratico Cristiano – partito politico italiano
 Partito Democratico Cristiano – precedente denominazione del Partito Popolare Democratico, partito politico svizzero
 Partito Democratico Cristiano Africano (African Christian Democratic Party) – partito politico sudafricano
 Partito dei Democratici Cristiani di Lituania (Lietuvos Krikščionių Demokratų Partija) – partito politico lituano del passato, confluito nei Democratici Cristiani di Lituania (Lietuvos Krikščionys Demokratai)
 Partito Democratico Cristiano (Partito Demócrata Cristiano) – partito politico salvadoregno
 Partito Democratico Cristiano Sammarinese – partito politico sammarinese
 Partito Democratico Cristiano – partito politico delle Samoa
 Partito Democratico Cristiano di Serbia (Демохришћанска странка Србије) – partito politico serbo
 Partito Democratico Cristiano (Partido Demócrata Cristiano) – partito politico spagnolo
 Partito Democristiano Croato (Hrvatska Demokršćanska Stranka)
 Partito Democratico Cristiano (Partido Demócrata Cristiano) – partito politico paraguaiano